Cabin Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cabin Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Cabin Lake (Valdez-Cordova, Alaska)
 Cabin Lake (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Cabin Lake (Kalifornien)
 Cabin Lake (Chippewa County, Michigan)
 Cabin Lake (Ogemaw County, Michigan)
 Cabin Lake (Becker County, Minnesota)
 Cabin Lake (Lake County, Minnesota)
 Cabin Lake (Flathead County, Montana)
 Cabin Lake (Sanders County, Montana)
 Cabin Lake (Oregon)
 Cabin Lake (Texas)
 Cabin Lake (Utah)
 Cabin Lake (Grant County, Washington)
 Cabin Lake (Kittitas County, Washington)
 Cabin Lake (Wisconsin)